Hollowell ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Hollowell (1948–2016), kanadischer anglikanischer Geistlicher und Theologe
 Niles Hollowell-Dhar, US-amerikanischer Songwriter, Produzent und Sänger, siehe KSHMR